Чемпионат Франции по футболу 1946/1947 — 9-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Рубе-Туркуэн» стал чемпионом Франции в  1-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1334 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов 
 «Лилль» — «Канн»  — 8:2
 «Расинг» — «Тулуза (1937)»  — 8:2
 «Ренн» — «Мец»  — 4:6
 «Рубе-Туркуэн» — «Сент-Этьен»  — 7:3
 Самая крупная победа в гостях:  —6 голов 
 «Бордо» — «Расинг»  — 0:6
 Самая крупная победа дома:  8 голов 
 «Ланс» — «Гавр»  — 8:0
 «Мец» — «Ред Стар»  — 8:0

Примечания

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1946/1947
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1946 году
Спорт во Франции в 1947 году